Doutor Gori é o vilão principal da série Spectreman.

História
O Doutor Gori é um cientista do planeta Épsilon, dono de uma inteligência muito acima de qualquer ser humano. Na verdade Gori é um mutante. Um dia foi escolhido para ser o líder do Planeta Épsilon, o qual era habitado por uma raça de simióides muito adiantados e detentores de uma tecnologia muito superior à da Terra. O cientista achava que tal tecnologia fora desperdiçada em projetos pacíficos e pretendia com isso criar armas mortíferas para conquistar o Universo. Além disso, ambicionava derrubar o Governo Central de Épsilon. Para sua infelicidade, eis que seu plano é descoberto e em seguida preso. Na sociedade de Épsilon não havia pena de morte. Sua mente seria alterada de forma que sua maldade seria eliminada. Até que um general chamado Karas o liberta e a dupla foge em uma nave.

Características 

Ele tem a forma de um Gorila com cabelos loiros. Sempre que fala faz gestos estranhos.

Spectreman
Vilões na televisão